Den Mecklenburgske Anetavle er en anetavle fra 1600-tallet som viser Sophie af Mecklenburgs (1557-1631) forfædre. I alt er der 63 personer illustreret med portræt og våben.

Den hænger i Klosterkirken i Nykøbing Falster.

Historie 
Enkedronning Sophies anetavle blev udført af Antonius Clement fra Odense. Den blev doneret af dronning til Klosterkirken. Evert Decker, Clements nærmeste elev, begyndte arbejdet i 1622 og modtog en delvis betaling på rigsdaler i 1624. Tavlen blev dog ikke færdiggjort før 1626, da Frantz Kraeg modtog betaling for de øvre dele, hvoraf den ene er udstyret med datoen for opsættelsen, 1627.

Anetavlen er blevet restaureret flere gange, senest i 1943 af N.H. Termansen. Her blev revner repareret og den oprindelige grundtone blev fritgjort efter at have været helt dækket over efter en tidligere restaurering, givetvis den i 1874. Tavlen hænger på kirkens nordvæg på en u-formet støtte af jern.

Beskrivelse 

Anetavlen består af to plader i egetræ (top sektionen i fyr), som er opsat i to halvdele. Overfladen, der dækker 33 m2 er malet med olie på en kalkbase. Den viser dronning Sophie (i midten under de to halvdele) med fem generationer af sine forfædre. I alt 63 personer er afbildet med halvportræt, våbenskjold og navn. Hver række dækker en generation af dronningens herkomst med sin faders side til højre (for Sophie) og forfædre på sin moders side på venstre.

Værdien af de billeder som portrætter er dog begrænset til de nærmeste familiemedlemmer, især dem af enkedronning selv og hendes forældre, der betragtes som pålidelige skildringer. Derimod er de af de ældre generationer fantasifulde værker, ofte iført tilsvarende fantasifuldt tøj. Inskriptioner er forgyldte på en mørk baggrund. Rammen er i aurikulær stil med putti og engle. På en gesims nedenfor er der små kvindefigurer der repræsenterer dyder. Begge de øverste sektioner er kronet med engle, den ene spiller på en fagot, den anden vinker med en palme gren. Den tyske indskrift øverst på tavlen lyder (i resumé):

Sophie, dronning af Danmark, Frederik 2.s enke, har ladet denne tavle udarbejde og opsat i 1627 til ære for sine forældre, og til minde om hendes efterkommere, efter at have født med samme fornemme højhed syv børn, Christian 4., konge af Danmark, Ulrik og Johan, hertuger i Slesvig-Holsten, og Elisabeth, hertuginde af Braunschweig og Lüneburg, Anna, dronning af Storbritannien, Augusta, hertuginde af Slesvig-Holsten og Hedevig, kurfyrstinde af Sachsen.

Anerne

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Nykøbing Fl. Klosterkirke. Anetavle 1622-27 . gravstenogepitafier.dk - Oversigt over anetavlen og billeder.

Nykøbing Falster
Anetavler
Huset Mecklenburg